Desa Cikondang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cikondang (administrativ by i Indonesien, lat -6,88, long 107,95), Jawa Barat, 
 Desa Cikondang (administrativ by i Indonesien, lat -6,94, long 107,11), Jawa Barat, 
 Desa Cikondang (administrativ by i Indonesien, lat -6,88, long 107,22), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar